Termenul „Parcul Național Glaciar” se poate referi la:

 Parcul Național Glacier (SUA)
 Parcul Național Glacier (Canada)